Бру-га-га ( «обвальный хохот, шквал хохота») — звукоподражание; междометие, используемое в литературе и повседневной жизни во многих языках мира, означает шумную, нередко негативную реакцию толпы (общественности) на некий внешний стимул (или событие). Выражение пришло из французского языка, где употреблялось с XVI века и поначалу использовалось в театре (обозначая смех дьявола: brou, ha, ha!); указывается также дата упоминания 1552 год.

История и этимология 
В словаре Merriam-Webster Online Dictionary указывается, что brou·ha·ha зарегистрировано с 1890 года, указано французское происхождение слова.

Однако «Большой французско-русский и русско-французский словарь» даёт несколько иную трактовку: «разг. 1) гул, шум голосов; гомон, 2) уст. одобрительный или осуждающий гул толпы». Англо-русский словарь аналогично определяет это слово: «brouhaha — (n) скандал; скандальное происшествие; стычка; шумиха».

Этимология 
Дж. Питер Мер (Maher), лингвист, который изучал происхождение слова, полагает, что его происхождение связано с турнирами в Колизее, от итальянского :en:bravo.
Согласно другой версии, слово связано с итальянским диалектом Aretin — где barruccaba означает смущение.

Если верить теории Вальтера фон Вартбурга (Walther von Wartburg), слово пришло из иврита и происходит от приветствия barukh habba (дословно: «благословляю входящего»).

Джеймс Апдеграфф, специалист по истории греческого языка (как и некоторые его коллеги: Рой Перкинс, Крис Эггемайер, Рори Солтан) предполагает, что слово могло произойти от глагола βρυχα («грохочет»: в третьем лице, единственном числе).

История употребления в русском языке 
Звукоподражание «бру-га-га» пришло в русский язык из французского. В русской литературе так называется одиннадцатая глава книги Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Возможно, интерес к творчеству М. Булгакова привёл к знакомству широкой публики с этим, доселе незаметным междометием. В конце ХХ — начале XXI века звукоподражание вновь приобрело популярность:

Смех бывает разный: ха ха ха, хо хо хо, хе хе хе, хи хи хи, гы гы гы, бру га га; и от щекотки

Выражение сегодня широко встречается в молодёжном жаргоне (падонки и др).

Примечания

Ссылки 
 http://www.worldwidewords.org/qa/qa-bro1.htm

Сленг
Смех
Заимствования в русском языке